

Fisica 
 Carico – sinonimo di azione esterna in meccanica
 Carico aerodinamico – forza agente su una vettura in movimento, riferito all'ingegneria automobilistica
 Carico alare – parametro di progetto di un velivolo in aeronautica
 Carico elettrico – circuito elettrico che assorbe potenza
 Carico strutturale – insieme delle azioni esterne esercitate su una struttura in ingegneria strutturale
 Carico totale – grandezza fisica di un fluido data dalla somma della componente energetica potenziale gravitazionale, di pressione e cinetica in termini di altezza di colonna d'acqua equivalente
 Carico utile – la capacità di carico di un aeromobile o di un veicolo di lancio

Informatica 
 Carico utile – parte di dati effettivamente trasmessa, destinata all'utilizzatore in informatica
 Carico di sistema – quantità di dati che un sistema informatico deve elaborare

Altro 
 Carico – merce caricata su un mezzo di trasporto
 Carico – sinonimo di Caricato, in araldica
 Carico – il ruolo di alcune carte nella briscola